Артюшкино — название населённых пунктов в России:
 
 Артюшкино — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Артюшкино — упразднённая деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Артюшкино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Артюшкино — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость у д. Телятниково.
 Артюшкино — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость у д. Топорово.
 Артюшкино — село в Шенталинском районе Самарской области.
 Артюшкино — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.